Schleyer  ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Philipp Schleyer (1772–1844), preußischer Generalleutnant und 2. Kommandant von Torgau
 Erich Schleyer (1940–2021), deutscher Schauspieler, Moderator und Autor
 Franz Lothar Schleyer (1913–1995), deutscher Gerichtsmediziner
 Hanns-Eberhard Schleyer (* 1944), deutscher Jurist und Verbandsfunktionär
 Hanns Martin Schleyer  (1915–1977), deutscher Manager und Wirtschaftsfunktionär, zuvor SS-Offizier
 Johann Martin Schleyer (1831–1912), deutscher Sprachschöpfer von Volapük
 Max A. Schleyer (1907–1977), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Paul von Ragué Schleyer (1930–2014), US-amerikanischer Chemiker
 Peter Anton Schleyer (1810–1862), deutscher Theologe und Geistlicher
 Waltrude Schleyer (1916–2008), Ehefrau von Hanns Martin Schleyer
 Wilhelm Schleyer (1853–1936) deutscher Architekt und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Schleier (Begriffsklärung)
 Schlayer